

Au théâtre et à l'opéra 
 La tempesta, opéra de Fromental Halévy, composé en 1850 sur un livret d'Eugène Scribe.

Au cinéma 
 La tempesta, film italien d'Alberto Lattuada sorti en 1958 ;
 La tempesta, film italien de Giovanna Lenzi sorti en 1988 ;
 La tempesta, roman italien d' publié en 1993 ;
 La tempesta, film italien de Stefano Mordini sorti en 1998.

Voir aussi